U64 ou U-64 peut faire référence à :
 Grand dodécicosidodécaèdre adouci (U64), un polyèdre uniforme non-convexe,
 HMS Nereide (U64), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres